Codos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Codos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Codos (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar